een informele aanduiding van voormalig Nederlands-Indië, het huidige Indonesië
 De Oost, film die zich afspeelt in het Nederlands-Indië van 1946